Corrado Teneggi – calciatore italiano
 Luciano Teneggi – ex calciatore italiano